Батч Горінг (,  22 жовтня 1949, Сен-Боніфас, Манітоба) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника. Грав за збірну команду Канади. Згодом — хокейний тренер.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра
Хокейну кар'єру розпочав 1965 року.

1969 року був обраний на драфті НХЛ під 51-м загальним номером командою «Лос-Анджелес Кінгс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 19 років, захищав кольори команд «Лос-Анджелес Кінгс», «Нью-Йорк Айлендерс» та «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 1241 матчі в НХЛ, включаючи 134 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади.

Тренерська робота
1985 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Працював з командам, серед них: «Крефельд Пінгвін», ДЕГ Метро Старс.

Нагороди та досягнення 
Як гравець
 Приз Леді Бінг — 1978
 Приз Білла Мастерсона — 1978
 Приз Конна Сміта — 1981
 Володар Кубка Стенлі в складі Нью-Йорк Айлендерс — 1980, 1981, 1982, 1983 
Як тренер
 Кубок Тернера — 1995, 1996
 Найкращий тренер ІХЛ — 1995, 1996
 Чемпіон Німеччини — 2003

Статистика

* Володар Кубка Стенлі

Тренерська статистика

Посилання
 
 

Канадські хокеїсти
Канадські хокейні тренери
Гравці збірної Канади з хокею
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Тренери «Нью-Йорк Айлендерс»
Тренери «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Лос-Анджелес Кінгс»